

Patronyme 

 Ivan Assen II (1190/1195 - 1241), souverain bulgare ;
 Miguel van Assen (né le ) est un athlète surinamien.

Toponyme 

 Assen, une ville, une commune et la capitale de la province néerlandaise de Drenthe ;
 Arrondissement d'Assen, ancienne subdivision administrative française du département de l'Ems-Occidental ;
 Château Haus Assen, un château allemand de style « Renaissance de Lippe » ;
 TT Circuit Assen, un circuit automobile et moto, de 4,555 km situé à 5 km au sud-ouest de la ville d'Assen.